Toyen může být:

 Toyen – česko-francouzská malířka, představitelka surrealismu
 Toyen (hudební skupina) – pražská alternativní hudební skupina
 Toyen (film) – film režiséra Jana Němce (2005) volně inspirovaný životem a dílem malířů Toyen a Jindřicha Heislera
 Toyen (planetka) – planetka 4691 objevená Antonínem Mrkosem roku 1983

Viz též

 Tøyen - čtvrť v norském hlavním městě Oslo